Численность населения Приморского края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население  % ().

Динамика численности населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Естественное движение населения 

Число родившихся (без мертворожденных), человек, значение показателя за год

Число умерших, человек, значение показателя за год

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год

Миграция 
Число прибывших, человек, значение показателя за год

Число выбывших, человек, значение показателя за год

Переписи населения 
По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Перепись населения 1939 
Число административных единиц: 1 область, 26 районов, 429 сельсоветов, 7 городов в т.ч городов не входящие в состав района 4, посёлков 12.

Национальный состав

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «не верю в бога» в Приморском крае выбрали 35 % опрошенных (первое место в РФ), «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 27 %, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 24 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 6 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1,4 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты 
Населённые пункты с численностью населения более 10000 чел.

Названия населённых пунктов 
Многие населённые пункты основаны поселенцами из Центральной России, с Украины и из Белоруссии (см. Зелёный Клин) и получили имена родных мест:
 Хороль — в честь украинского города и реки Хорол
 Черниговка — в честь украинского города Чернигова
 Чугуевка — в честь украинского города Чугуева
 Киевка — в честь украинского города Киева
 Тереховка — в честь белорусского поселения Тереховка
 Речица — в честь белорусского города Речицы
 Лидовка — в честь белорусского города Лиды
 Нежино и Новонежино — в честь украинского города Нежина
 Новая Москва — в честь Москвы
 Прилуки — в честь украинского города Прилуки
 Суражевка — в честь города Сураж бывшей Черниговской губернии, ныне Брянской области
 Полтавка — в честь Полтавы
 Павловск — в честь Павловска Ленинградской области
 Самарка — в честь Самары
 Саратовка — в честь Саратова
 Южная Лифляндия — в честь исторической области Лифляндия
 Николаевка — в честь украинского города Николаева
 Ливадия — в честь посёлка Ливадия в Крыму

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Сокращённо на карте обозначены:
Вл.-Ал. — Владимиро-Александровское; Б. Камень — Большой Камень

Примечания 

Приморский край